

Нікольське міське поселення — міське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Нікольське міське поселення — міське поселення, Нікольський район, Пензенська область